Medini (Bosnië en Herzegovina), plaats in de gemeente Bugojno, Bosnië en Herzegovina

Plaats in Indonesië
 Medini (Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Medini (Undaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java